Säsongen 2020/2021 var Nybro Vikings 12:e raka säsong i Hockeyettan sedan återkomsten 2009. Efter att ha värvat bra till ett redan bra lag tippades Vikings högt denna säsong. Resultatet blev en andraplats i Hockeyettan Södra (grundserien), seger i Allettan Södra, seger mot Borlänge och Visby i slutspelets åttondels- och kvartsfinal samt en andraplacering i kvalserien till Hockeyallsvenskan. Vikings bästa säsong sedan man återkom till Hockeyettan.

Föreningsverksamhet
Avgående ordförande Krister Engdahl hyllades för sina insatser och på årsmötet redovisade föreningen historisk hög omsättning, stark balansräkning och en knapp miljon i eget kapital. Till ny ordförande valdes Kim Ahlqvist. Till övriga platser i styrelsen valdes Kerny Johansson, Roland Johansson, Tobias Svanström, Carl-Oscar Carlsson, Märit Truuts, Johan Gunnarsson, Hannah Lundberg och Pär Knutsson. I Barometern totalsågade Henrik Eriksson den nye ordföranden: "I grund och botten en supporter som de senaste åren stått för mer eller mindre lyckad underhållning i periodpauserna" och "helt säker på att Ahlqvist inte var något förstaval".

Under försäsongen lanserade Vikings samhällsprojektet Fair Future. Projektet riktade sig mot barn och ungdomar för att skapa ett mer inkluderande och tryggare samhälle för alla.

Covid 19-pandemin
Säsongen präglades av Covid 19 med en lång rad publikrestriktioner och uppskjutna matcher. Vikings supportrar under ledning av Mattias Lindfors, Niklas Gottschlich, Christoffer Bernhardsson, Stefan Strandell, Måns Håkansson, Henrik Karlsson och Henrik Halling startade inititativet Coronamiljonen i början av säsongen med en rad olika projekt för att dra in pengar till föreningen. Seriestarten för hela Hockeyettan sköts fram tre veckor till 4 oktober.

Juniorverksamheten stängdes ner 7 november efter att en spelare bekräftats som smittad. Strax före jul meddelas att juniorverksamheten skulle vara fortsatt nedstängd samt att även ungdomsverksamheten stängs. Några dagar senare bestämdes att bara elitlagen fick träna, all annan idrottsverksamhet lades ner över hela landet.

Vikings A-lagsverksamhet pausades p.g.a. smitta från den 8 december. Medan Vikings var nedstängt uppmanade Hockeyettan lagen spela klart serien före årsskiftet. Det visade sig att det inte gick. Vikings fick avsluta grundserien i början av januari och hade då spelat sju matcher på sjutton dagar. Den 10 februari stängs A-lagsverksamheten igen. 

Följande matcher flyttades under säsongen:
 21 oktober Halmstad Hammers, p.g.a. sjukdom i Halmstads trupp.
 20 november mot Hanhals efter sjukdom hos gästerna.
 25 november mot Vimmerby
 29 november mot Kallinge-Ronneby borta.
 3 december borta mot Halmstad Hammers.
 16 december mot Tranås
 18 december mot Hanhals
 9 februari mot Karlskrona
 12 februari mot Troja borta
 14 februari mot Dalen hemma
 17 februari mot Mörrum hemma 
 19 februari mot Karlskrona hemma
 21 februari mot Vimmerby borta
 10 mars mot Skövde borta.

Publik
Antalet åskådare påverkades kraftigt av olika publikrestriktioner som följde av Covid-19. Under en stor del av säsongen fick endast 8 personer finnas i publiken. Åskådarantal visas av statistiken i tabellen nedan.

Förhandstips 
I slutet av maj rankade Jesper Hallberg lagen i Hockeyettan Södra i Barometern. Han placerade Vikings som segrare i grundserien och sedan femma i den följande Allettan. Henrik Eriksson skrev dagen efter i en krönika att "I slutet av maj är Vikings överlägset starkast." Sportbladets Kamikazetips kom den 18 juni och rankade Vikings trea i grundserien. Vid Hockeyettans upptaktsträff tippades Vikings vinna serien av tre tränare (samma antal som Vimmerby och två färre än Troja).

Inför Allettan tippade Sportbladet Vikings som segrare för Allettan Södra. "Nybro är det lag som har överlägset störst sparkapital inför Allettan och börjar de släppa loss lite kan de bli sylvassa." Barometerns Jesper Hallberg tippar Vikings som trea. Efter Vikings starka inledning i Allettan blev tonläget ett annat och Barometerns nya rubrik blir "Allt annat än kvalserien får betraktas som ett fiasko".

Övriga händelser
Erik Lindström firade 300 matcher i Vikings-tröjan vilket uppmärsammades den 25 november 2020.
Vikings fans utsågs i februari till ligans bästa fans i en omröstning bland spelarna.
I slutet av säsongen röstades Robin Johansson fram till bäste målvakt i Hockeyettan.

Försäsong 
Ispremiären hölls den 10 augusti och sändes över nätet p.g.a. Covid 19-pandemin.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Grundserien 
Under hösten hackade maskineriet för Vikings. Särskilt var det offensiven som inte var så bra som den borde vara. Laget hade svårt att göra mål och flera nyförvärv motsvarade inte förväntningarna. Med många ospelade matcher halkade Vikings i tabellen och det såg ett tag illa ut. Mycket tack vare de nyvärvade finländarna – Väyrynen och Savilahti – redde Vikings till slut upp situationen och tog en andraplats i grundserien. När Sportbladet listade Hockeyettans 25 största floppar fick Vikings med tre spelare på listan placerade på plats 2, 3 och 20. Då listan toppades av Covid 19 rankades alltså två Vikingspelare som de största flopparna i hela ligan.

Poängtabell

Matcher

Allettan
Vikings inleder Allettan med en nio matcher lång segersvit som tar slut först den 7 februari borta mot Mariestad och lokalmedia talar om kvalserien och avancemang till Hockeyallsvenskan. P.g.a. flyttade matcher fick Vikings spela sex matcher på tolv dagar i slutet av Allettan, för att hinna ifatt. Vikings säkrade serieseger genom vinst mot Karlskrona den 9 mars.

Poängtabell

Matcher

Slutspel 
Som segrare i Allettan Södra fick Vikings välja som andra lag och valde då att möte Borlänge HF i åttondelsfinalen. Till kvartsfinalen valde man att möta Visby/Roma HK.

Matcher

Kvalserien 
Vikings utklassade Mariestad i premiären sedan pausas seien och spelschemat görs om.

Poängtabell

Matcher

Trupp 
I Sportbladets ranking av de 100 bästa spelarna fick Vikings med fem spelare:
 5 Robin Johansson
 29 Erik Lindström
 34 Ryker Leer
 64 Adam Persson
 90 Fredrik Strömgren

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Slutspelet

Kvalserien

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan
Grundserien

Slutspelet

Kvalserien

Transaktioner 
När säsongen 2019/21 var över hade Nybro Vikings fyra spelare kvar på kontrakt över säsongen 2020/21: Erik Lindström , Rasmus Johansson, Markus Palmberg och Kalle Hult. Dessutom hade huudtränaren Mikael Tisell fått sitt kontrakt förlängt innan föregående säsong var över. Målvakten Robin Johansson hade gjort succé föregående säsong och presenterades i maj som supporterspelare för den kommande säsongen.

Nyförvärv 
30 mars: Melker och Filip Bergman
3 april: Adam Persson
17 april: Anton Schagerberg och Matej Galbavy.
25 april: Eric Gustafsson
30 april: Albin Andersson och Mathias Kemppi
18 juli: Ryker Leer
9 september: Derian Hamilton
14 september: William Alftberg fick kontrakt oktober ut efter en tid som tryout.
2 december: Janne Väyrynen
13 december: Eero Savilahti
16 januari: Sameli Ventelä och Fabian Ilestedt (kontrakt säsongen ut)
18 januari: Roope Elimäki
1 februari: Isak Andersson (målvakt)
15 februari: Louis Ingvordsen (målvakt), Hannes Nordström (back) och Tobias Dyk (forward) signades som reserver för att rycka in vid skador eller sjukdom. Dyk kom i mars till Nybro för att träna med laget sedan Sebastian Borg skadat sig i Allettans sista match.

Förlängningar 
26 mars: Robin Johansson, Hugo Arvidsson och Jesper Mångs.
3 april: Sebastian Borg, Otto Henell och Robin Wengdahl.
9 april: Viktor Bolin och assisterande tränaren Nicklas Vikström.
30 april: Fredrik Strömgren
8 maj: Henrik Åberg och Per-Erik Åberg (materialare).
13 maj: Simon Hansson
18 maj: Glenn Adolfsson (lagledare) och Malte Jakobsson (målvaktstränare).
14 september: William Alftberg fick kontrakt säsongen ut.

Lämnar 
30 mars: Fabian Ilestedt till Västerviks IK.
17 april: Didrik Jansson
25 april: Jonathan Augustin
30 april: Alex Ek, Hampus Andréen och Alfred Andersson.
13 maj: Viktor Lennartsson
14 oktober: Derian Hamilton lämnade utan att ha spelat en enda match.
28 oktober: Mathias Kemppi
3 november: Ryker Leer
30 december: Eric Gustafsson

Lån in 
23 oktober: Fabian Ilestedt lånades tillbaka. Lånet förlängdes grundserien ut den 13 november.
3 november: Hampus Andréen lånades tillbaka.
13 november: Fabian Ilestedt lånet förlängdes grundserien ut.
16 november: Simon Krekula förstärkde laget under några matcher.
13 januari: Oliver Nilsson lånades in från Tingsryds AIF utan att man annonserade det. När transferfönstret stängde meddelades att Nilsson blir kvar i Vikings men att TAIF har rätt att kalla tillbaka honom.

Lån ut 
30 mars: Victor Crus Rydberg
17 september: Melker Bergman lånades ut en vecka till IK Oskarshamns J20-lag.
7 oktober: Filip Bergman lånades ut till Olofströms IK för att få speltid.
20 januari: Hugo Arvidsson lånades ut till KRIF Hockey, inledningsvis för en match.

Längre frånvaro 
10 januari Fredrik Strömgren fotknölen gick av.
13 mars Sebastian Borg till sjukhus efter mötet med Skövde i Allettans sista match 13 mars.
29 mars berättade klubben att även Hugo Arvidsson hade drabbats av en fraktur tidigare under säsongen.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Vikingsmagasinet 2020-2021

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Ishockeysäsongen 2020/2021 efter lag